Greenhills är en del av en befolkad plats i republiken Irland. Den ligger i den östra delen av landet, i huvudstaden Dublin. Greenhills ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Greenhills är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Two Rock Mountain,  meter över havet,  km söder om Greenhills. Runt Greenhills är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dublin,  km öster om Greenhills. Runt Greenhills är det i huvudsak tätbebyggt. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i South Dublin